Sabugiense – abitanti di São José do Sabugi
Sabugiense – abitanti di São João do Sabugi